Департамент Валье-Фертиль  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 6419 км². Население — 7222 человек. Плотность населения — 1,10 чел./км².

Административный центр — Вилья-Сан-Агустин.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Сан-Хуан.

Департамент граничит:
на востоке — с провинцией Ла-Риоха
на юге — с департаментом Каусете
на западе — с департаментом Хачаль

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан